Das älteste Zeugnis zur Geschichte des Hildesheimer Bistums liegt in Form einer ungedruckten Bischofsliste vor, die im Sakramentar von 1014 überliefert worden ist. Es gibt wahrscheinlich noch ältere, jedoch nicht mehr erhaltene Bischofslisten. In der Liste, die im Sakramentar von 1014 erhalten ist, werden kurz die ersten dreizehn Bischöfe von Gunthar bis Bernward, jedoch ohne Zählung, für die Zeit von 815 bis 1014 aufgelistet und von zwei späteren aufeinanderfolgenden Schreibern bis zu Bischof Udo (1079 bis 1114) ergänzt.

Literatur 
 Adolf Bertram: Geschichte des Bistums Hildesheim. 3 Bände. 1899–1925 (bistum-hildesheim.de)
 Hans Goetting: Das Bistum Hildesheim: Teil 3: Die Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221 (1227) (= Germania sacra. Die Kirche des Alten Reiches und ihre Institutionen. Neue Folge, Bd. 20). de Gruyter, Berlin u. a. 1984, ISBN 3-11-010004-5 (Digitalisat)
 Nathalie Kruppa, Jürgen Wilke: Das Bistum Hildesheim: Teil 4: Die Hildesheimer Bischöfe von 1221 bis 1398 (= Germania sacra. Die Kirche des Alten Reiches und ihre Institutionen. Neue Folge, Bd. 46). De Gruyter, Berlin 2006, ISBN 3-11-019108-3 (Digitalisat).

Weblinks 

 Bischofsliste auf der Website des Bistums Hildesheim

Hildesheim
!Bischof
Bischofe